Фре́йберг () — топоним и фамилия. Может означать:

 Фрейберг — устаревшее написание топонима и фамилии «Фрайберг».
 Фрейберги — дворянский род в Российской империи.
 Фрейберг, Николай Густавович (1859—1927)  — врач-гигиенист, занимался разработкой врачебно-санитарного законодательства Российской империи и СССР.